

Astronomia 
 Nicholson – cratere lunare
 Nicholson – cratere su Marte
 1831 Nicholson – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Nicholson – città della Contea di Jackson, Georgia
 Nicholson – census-designated place della Contea di Pearl River, Mississippi
 Nicholson – township della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Nicholson – borough della Contea di Wyoming, Pennsylvania
 Nicholson – township della Contea di Wyoming, Pennsylvania

Persone 
 Andy Nicholson – bassista e disc jockey britannico
 Andrew Nicholson – cestista canadese
 Ben Nicholson – pittore britannico
 Bill Nicholson – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Jack Nicholson – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 John Nicholson – pilota automobilistico neozelandese
 Reynold A. Nicholson – Accademico orientalista britannico
 Rob Nicholson – bassista statunitense
 Russell Nicholson – criminale statunitense
 Seth Barnes Nicholson – astronomo statunitense
 William Nicholson (1753-1815) – chimico e saggista britannico
 William Nicholson (1948 – ) – sceneggiatore britannico
 William Nicholson (1872-1949) – artista britannico
 William M. Nicholson (1863-1932) – ammiraglio inglese